Faverolles er et fransk stednavn og er desuden navn på en hønserace:

 Faverolles (Aisne) i Aisne-departementet
 Faverolles (Cantal) i Cantal
 Faverolles (Eure-et-Loir) i Eure-et-Loir
 Faverolles (Indre) i Indre
 Faverolles (Haute-Marne) i Haute-Marne
 Faverolles (Orne) i Orne
 Faverolles (Somme) i Somme

 Faverolles-et-Coëmy i Marne
 Faverolles-la-Campagne iEure
 Faverolles-lès-Lucey i Côte-d'Or
 Faverolles-sur-Cher i Loir-et-Cher

 Faverolles (høns), en hønserace